Paul Rimbaud est un avocat et  homme politique français né le  à Montpellier et mort le  dans la même ville.

Biographie 
Il est le premier président de la Cour d'appel de Montpellier. Paul Rimbaud est nommé maire de Montpellier par l'État français le , jusqu'au  où il est remplacé par Émile Martin. Il est élu à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier en 1943 et il prend son départ en 1950.

Notes et références

Références 

Membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier
Maire de Montpellier